ENFP é um dos tipos de personalidade definidos no  sistema de tipos de personalidade "Myers Briggs Type Indicator" (MBTI) Este sistema foi desenvolvido por Isabel Briggs Myers que se inspirou fortemente na obra "Tipos Psicológicos" do psiquiatra Carl Gustav Jung.
O HumanWays é um método de identificação do estilo que cada pessoa usa na forma como atua e se relaciona com os outros.
Foi desenvolvido pela HumanCap inspirando-se nas teorias de Carl jung e posteriores desenvolvimentos efetuados do sistema de Tipificação Myers Briggs.
Assim, ENFP é o estilo preferencial de atuação de uma pessoa:
(E) - Extrovertida; 
(N) - Intuitiva; 
(F) - Emotiva; 
(P) - Perceptivo.
Não há estilos certos e errados, estilos bons e maus ou estilos melhores e piores. São, sim, formas diferentes de nos relacionarmos com os outros e de resolver os problemas. 7% Da População é ENFP

Os acrónimos do MBTI indicam 4 diferentes dicotomias que indicam as preferencias cognitivas da pessoa. As dicotomias do sistema de personalidade em questão são as seguintes:
E = Extroversão; I = Introversão
S = Sensação; N = Intuição
T= Pensamento; F = Sentimento
J= Decisão; P = Percepção

O acrónimo ENFP é na verdade um código através do qual se pode descodificar quais as funções cognitivas Jungianas correspondentes, e a ordem de preferencia na psique.
Uma vez que a primeira letra do acrónimo é um "E" sabemos que a primeira função é Extrovertida. E a última letra, que é um "P", indica-nos qual a natureza da primeira função que tem uma atitude extrovertida. Sendo que "P" representa Percepção, indica-nos que a primeira função cognitiva com uma atitude extrovertida é uma função de percepção. Uma vez que o tipo psicológico ENFP prefere Intuição (N) e a sua primeira função é Extrovertida (E), concluímos que a função cognitiva dominante é a Intuição Extrovertida. A partir daqui a segunda função (ou auxiliar) tem que ser uma função introvertida, e uma vez que a primeira função é perceptiva, a auxiliar terá que ser uma função de julgamento/decisão. Sabemos queo tipo psicológico ENFP prefere o Sentimento (F) por isso a função auxiliar só poderá ser o Sentimento Introvertido. A partir daqui temos todos os dados para saber qual o modelo de cognição correspondente ao ENFP:

Função Dominante:
-Intuição Extrovertida
Reconhecimento avançado de padrões no mundo exterior, pensar no que poderá estar "atrás da cortina", fazer a pergunta "E se (...)?", envisionar novas possibilidades, encontrar novidades e novas maneiras de pensar ou fazer algo, ter novas ideias é o estado natural dos ENFP. 
Função Auxiliar:
-Sentimento Introvertido
Apesar de serem aventureiros, conversadores e geralmente optimistas, os ENFP precisam de também de introverter e costumam ter uma boa consciencia de o que é que eles consideram importante e do que eles não gostam. Quando algo que eles valorizam está em causa, ENFP nunca ficam indiferentes e mantém-se fieis aos seus valores éticos que são desenvolvidos de uma maneira Introvertida, subjetiva. Geralmente, ENFP preferem defender os seus valores éticos mesmo quando isso significa ter que perturbar a harmonia do grupo. Esta funçao pode levar os ENFP a sentirem uma grande paixão pelas coisas que lhes interessam
Função Terciária:
-Pensamento Extrovertido
Quando estão sob stress, os ENFP podem começar a pensar apenas em "fazer, fazer, fazer"; Começar apenas a pensar no resultado final e tornarem-se até frios e demasiado diretos. Na posição terciária, o Pensamento Extrovertido representa a forma como os ENFP tendem a pensar quando estão na defensiva e por isso não tem a mesma sofisticação que o Pensamento Extrovertido teria na posição Dominante. No entanto, uma vez que não é a função inferior, isto significa que os ENFP têm mais facilidade em fazer as coisas acontecer, mas para isso o Pensamento Extrovertido tem que estar em serviço dos valores selecionados pelo Sentimento Introvertido.
Função Inferior:
-Sensação Introvertida
Pensar nos detalhes, repensar, verificar os factos, aceitar as coisas como sempre têm sido, sentido de rotina, refletir no passado e sintonizar-se com as necessidades do próprio corpo são aspectos difíceis e que o tipo de personalidade ENFP tende a negligenciar. Quando o tipo ENFP está na sua face mais sombria pode tornar-se obsessivo com os detalhes, sentir-se preso ou controlado.

Exemplos de celebridades que provávelmente pertencem ao tipo psicológico ENFP:
 Lauren Jauregui
 Kim Namjoon 
 Louis Tomlinson
 Russel Brand
 Nelly Furtado
 Brie Larson
 Maisa Silva
 Tom Holland
 Anne Frank
 Walt Disney
 Ellen DeGeneres

Exemplos de personagens fictícios que provavelme te pertecem ao tipo psicológico ENFP:
 Ariel (A Pequena Sereia)
 Willy Wonka
 Peter Parker (Homem-Aranha)
 Anna (Frozen)
 Aang

Psicologia analítica
Personalidade